O Sport Club Nacional foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Foi fundado em 7 de agosto de 1909 e extinto em 1912. Suas cores eram o preto e o branco.

História

O Nacional foi fundado no dia 7 de agosto de 1909, no bairro Partenon. A primeira diretoria do Nacional estava assim estabelecida: 
 Presidente: José Luiz Fagundes
 Vice-presidente: Euclides Maciel
 Secretário: Arlindo Ramos
 Tesoureiro: Henrique Desjardins

O clube foi um dos fundadores da Liga Porto Alegrense de Foot-Ball (LPAF) em 1910, juntamente com 7 de Setembro, Grêmio, Internacional, Militar, Fussball e Frisch Auf.

No ano de 1912, o Nacional entrou para a história do futebol gaúcho, ao sofrer as maiores goleadas aplicadas pelos dois principais clubes de Porto Alegre: o Grêmio e o Internacional. No dia 11 de agosto, pelo campeonato citadino de Porto Alegre, o Nacional foi derrotado pelo Internacional pelo placar de 16 a 0. Dias depois, em 25 de agosto, o Nacional perdeu para o Grêmio pelo placar de 23 a 0.

O Nacional encerrou suas atividades ao final do ano de 1912.

Ligações externas 

Nacional
Nacional
Clubes de futebol de Porto Alegre
Fundações no Brasil em 1909